Plusieurs basiliques en France ont été nommées basilique Sainte-Jeanne-d'Arc en référence à sainte Jeanne d'Arc :
 la basilique Sainte-Jeanne-d'Arc de Domrémy-la-Pucelle (aussi dite « basilique du Bois-Chenu »), à proximité de l'endroit où Jeanne d'Arc aurait entendu ses voix ;
 la basilique Sainte-Jeanne-d'Arc de Paris, à côté d'une église où Jeanne se serait recueillie.

Voir aussi 
 
 
 
 Œuvres inspirées par Jeanne d'Arc

~
JeanneDArc